Артюшинское сельское поселение — муниципальное образование в Белозерском районе Вологодской области России.
Административный центр — село Артюшино.

География 
Сельское поселение расположено в центре западе района. Граничит:
 на севере с Шольским сельским поселением,
 на северо-востоке с Куностьским сельским поселением и с выходом на Белое озеро,
 на востоке с Антушевским сельским поселением Белозерского района,
 на юге с Никольским и Барановским сельскими поселениями Кадуйского района,
 на западе с Борисовским сельским поселением и Веппским национальным сельским поселением Бабаевского района.

На территории сельского поселения частично расположена Белозерская гряда, в том числе озёра Андозеро, Новозеро, Ухтомьярское и другие; протекают реки Андога (с её притоком Визьма), Мондома и прочие.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Артюшинский сельсовет.

Законом Вологодской области от 1 июня 2015 года в Артюшинское сельское поселение были включены упразднённые Визьменское, Енинское и Панинское сельские поселения.

Население 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Артюшинского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 714 человек, по итогам переписи 2010 года — 801 человек.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в Артюшинский сельсовет входили 19 населённых пунктов.

В 2000 году в Артюшинский сельсовет была передана деревня Екимово из Енинского сельсовета. 

В 2006 году населённые пункты Артюшинского сельсовета составили Артюшинское сельское поселение.

В 2015 году в Артюшинское сельское поселение были включены все населённые пункты трёх упразднённых сельских поселений: Визьменского, Енинского и Панинского.

В состав сельского поселения входят 86 населённых пунктов.

Примечания 

Муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области